Don Carlos ( étant un titre social ou nobiliaire donné en Italie, Portugal et Espagne) peut désigner :

Histoire 
 Charles Quint (1500-1558) dans la pièce Hernani (1830) de Victor Hugo ;
 Charles de Bourbon (1788 – 1855), fils de Charles IV d'Espagne ;
 Don Carlos d'Espagne (1545 – 1568), fils de Philippe II d'Espagne. Ce personnage historique a inspiré plusieurs œuvres :
 Dom Carlos (1672), parfois orthographié Don Carlos, nouvelle de César Vichard de Saint-Réal ;
 Don Carlos (1676), pièce de théâtre de Thomas Otway ;
 Don Carlos (1787), drame en cinq actes de Friedrich von Schiller ;
 Don Carlos (1867), « grand opéra » français en cinq actes de Giuseppe Verdi, adapté en italien en 1884 sous le titre Don Carlo ;
 Don Carlos, téléfilm de Franz Peter Wirth diffusé en 1984.
 Charles de Bourbon (1848-1909),  prétendant carliste au trône d'Espagne sous le nom de Charles VII.

Autres 
 Don Carlos (1952-), est un chanteur jamaïcain ;
 Don Carlos est une municipalité des Philippines.
Homonymie de titre
Homonymie de personnes